Tiirankari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Tiironkari (ö i Lappland, Kemi-Torneå), 
 Tiirankari (ö i Egentliga Finland), Nystadsregionen, 
 Tiirankari (ö i Kymmenedalen), Kouvola, 

Robotskapade Finlandförgreningar